Barbakán, építmény, a fogalom meghatározása
 Barbakán, a krakkói Barbakán
 Barbakán, a pécsi Barbakán